Rankengraben ist ein Gewässername:

 Rankengraben (Banggraben), rechter Oberlauf des Banggrabens (zur Scheine, zum Laimbach, zum Ehebach) bis Erlabronn, Stadt Scheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Rankengraben (Mühlgraben), linker Zufluss des Mühlgrabens (zur Sulzach) bei Gehrenberg, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Rankenbach